Бенальо:

 Бенальо — семья, оставившая свой след в средневековой истории Ломбардии.
 Бенальо, Диего — швейцарский футбольный вратарь.